Портянниково — деревня в Псковском районе Псковской области России. Входит в состав Писковичской волости.

Деревня расположена на северной границе города Пскова (за Запсковьем), в 7 км восточнее волостного центра, деревни Писковичи.

Восточная часть населённого пункта — бывшая деревня Ферьково — слилась с д. Портянниково 7 февраля 1977 года.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района